«Спас на водах» может означать:
 Спас на Водах (Первый Спас, Мокрый Спас, Медовый Спас) — праздник православного календаря, установленный 1/14 августа.
 «Спас на Водах» («Спас-на-Водах», «Хождение по водам») — икона, на которой изображен Христос, идущий по воде рядом с лодкой апостолов.
 Народное название церквей, посвященных соответствующему библейскому сюжету. Как правило, в храмах Спаса на Водах имеется икона или мозаика с изображением Христа, идущего по воде:
 Церковь Спаса-на-Водах (Петербург) (снесена при советской власти)
 Церковь Спаса-на-Водах (Мурманск) (действующая, построена в 2002 году)
 Часовня Спаса-на-Водах (Кронштадт) (построена в 1903 году, восстановлена в 2003 году)

См. также 
 Морской собор